República Socialista Soviètica d'Estònia (del seu nom en estonià Nõukogude Sotsialistlik Vabariik), nom històric d'Estònia mentre va formar part de la Unió Soviètica
 Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, organització de benestar social durant el Tercer Reich a Alemanya
 Associació Nacional Social (del seu nom en alemany Nationalsozialer Verein), partit polític històric de l'Imperi Alemany
 New Catalogue of Suspected Variable Stars, catàleg d'estrelles variables
 Metralladora NSV (de l'acrònim dels cognoms dels seus desenvolupadors Nikitin-Sokolov-Volkov), metralladora pesant d'origen soviètic
 .nsv també és l'extensió dels fitxers de Nullsoft Streaming Video, format de contenidor multimèdia dissenyat per Nullsoft